Heguri steht für:
 den alten Namen des Landkreises Hei in der Provinz Awa: Hei-gun (Awa), heute: Awa-gun (Chiba)
 eine Stadt in der Präfektur Nara: Heguri (Nara)
 einen altjapanischen Klan: Heguri (Klan)